Austen (motormerk)

Personen (achternaam)
 Alice Austen (1866-1952), Amerikaanse fotografe
 Jane Austen (1775-1817), Engelse schrijfster
 Louie Austen (1946), Oostenrijkse jazzzanger
 Maikel Austen, Surinaamse theatermaker
 Thomas Austen Brown (1859-1924), Schotse kunstschilder 
 Alfred Reade Godwin-Austen (1889 – 1963), een Brits legerofficier
 Henry Haversham Godwin-Austen, (1834 - 1923), een Brits wetenschapper

Personen (voornaam)
 Austen Chamberlain (1863-1937), Britse politicus
 Austen Henry Layard (1817-1894), Britse oudheidkundige